Уккермарк, Укермарк (; ; ; ) — історична область, тепер земля Бранденбург в Німеччині, а раніше ця марка знаходилася на північний захід від м. Щецина в минулому, відокремлена від основної частини Бранденбургу Курмархії (, ). Назва вказаного регіону походить від слов'янської назви головної річки цієї області — Укра (, ) теренів племені украни.

Головні міста
 Пренцлав (), столиця укранів;
 Шведт на р. Одрі (, , );
 Ангермюнде (, ).

У 1465 році у звіті «Codex Diplomaticus Brandenburgensis» згадане вперше як «vker Marckh» (укр Марк).

Див. також 

 Мархія Рутгенорум
 Уккермарк (район)
 Озера Укрмарки (природний парк)
 Оберуккерзе більше озеро
 Унтеруккерзе менше озеро
 Уккерканал
 Укершенвальд
 Уккер-Рандов
 Укермаркер (порода в тваринництві)

Примітки

Джерела 
 Ingo Materna, «Brandenburgische Geschichte». Akademie Verlag. Berlin. 1995. 
 Winfried Dittberner: Die Vogelwelt der Uckermark mit dem unteren Odertal und der Schorfheide. Hoyer, Galenbeck/Mecklenburg 1996, ISBN 3-929192-14-4. 
 Lieselott Enders: Die Uckermark. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. (Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam 28). Weimar 1992, ISBN 3-7400-0805-9. 
 Felix Escher: Uckermark: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 8, LexMA-Verlag, München 1997, ISBN 3-89659-908-9, Sp. 1172. 
 Eberhard Krienke: Uns Uckermark — Sprache und mundartliche Literatur einer Region. Schibri Verlag, Milow 1996, ISBN 3-928878-46-8. 
 Erwin Nippert: Die Uckermark. Zur Geschichte einer deutschen Landschaft. Brandenburgisches Verlags-Haus, Berlin 1996, ISBN 3-89488-103-8. 
 Volker Oesterreich, Hans Rudolf Uthoff: Uckermark und Schorfheide. Stürtz, Würzburg 1998, ISBN 3-8003-1431-2. 
 Kerrin Gräfin von Schwerin: Die Uckermark zwischen Krieg und Frieden 1648—1949. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin 2005, ISBN 978-3-86650-630-5.

Посилання 
 uckermark.de  
 Укрмарка (Ukermark) на карті Бранденбургу 1320—1415 років  

Історичні області Німеччини
Історія Бранденбургу
Мекленбург-Передня Померанія
Адміністративний поділ Німеччини
Бранденбург